Il singolare del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Corrado Barazzutti 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Roscoe Tanner (Campione)

 Corrado Barazzutti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1976